

Особи 

Арсе () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Анісето Арсе — президент Болівії
 Вісенте Арсе — болівійський футболіст
 Томаш Алонсо Арсе — іспанський підприємець
 Франсіско Арсе — парагвайський футболіст
 Хуан Карлос Арсе — іспанський письменник
 Хуан Карлос Арсе — болівійський футболіст
 Рауль Діас Арсе — сальвадорський футболіст.

Топоніми 

 Арсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Арсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Арсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Арсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Арсе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор